Амир Талаи(; родился 24 июня 1977) — американский актер и Стендап-комик. Наиболее известен по роли Раза в фильме Гарольд и Кумар 2: Побег из Гуантанамо.

Биография 
Амир родился 24 июня 1977 года в Сан-Франциско, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Родившиеся 24 июня
Родившиеся в 1977 году
Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры США
Комики США
Актёры озвучивания США